Departamento Santa María ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:

 Departamento Santa María (Catamarca) in der Provinz Catamarca, Argentinien
 Departamento Santa María (Córdoba) in der Provinz Córdoba, Argentinien